

Прендоцин — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Прендоцин — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства